Motopropulsores são máquinas capazes de gerar empuxo, com o objetivo de propelir aeronaves. motopropulsor in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-09-28 03:41:11]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/motopropulsor  Por exemplo, chama-se de grupo motopropulsor o conjunto de motor e hélice em aviões convencionais, turbina e hélice em turboélices e turbina em turbojatos.

Teoria de Voo de Baixa Velocidade. Publicação EAPAC.

Ver também
Turbina aeronáutica

Aviação
Mecânica